Rio Verde oder Río Verde (portugiesisch/anglisiertes Spanisch für „Grüner Fluss“) steht für:
 Río Verde (Chile), Comuna in der Región de Magallanes
 Río Verde (Mexiko), Municipio im Bundesstaat San Luis Potosí

Städte:
 Rio Verde (Arizona), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Rio Verde (Goiás), Stadt in Brasilien
 Rio Verde de Mato Grosso, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul

Flüsse in Südamerika:
 Río Verde (Río Paraguay), Nebenfluss des Río Paraguay in Paraguay
 Río Verde (Kolumbien), Fluss in Kolumbien

Flüsse in Brasilien:
 Rio Verde (Rio Grande), Nebenfluss des Rio Grande (Brasilien) im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Verde (Rio Iguaçu), Nebenfluss des Rio Iguaçu im Südosten des Bundesstaats Paraná
 Rio Verde (Rio Itararé), Nebenfluss des Rio Itararé im Bundesstaat São Paulo
 Rio Verde (Rio Marrecas), Quellfluss des Rio Marrecas im Südwesten des Bundesstaats Paraná
 Rio Verde (Rio Paraná), Nebenfluss des Río Paraná im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Rio Verde (Rio Paranaíba), Nebenfluss des Rio Paranaíba im Bundesstaat Goiás
 Rio Verde (Rio Pitangui), Nebenfluss des Rio Pitangui im Bundesstaat Paraná
 Rio Verde (Piquiri), Nebenfluss des Rio Piquiri im Bundesstaat Paraná
 Rio Verde (Rio Teles Pires), Nebenfluss des Rio Teles Pires im Bundesstaat Mato Grosso
 Rio Verde (Rio Tricolor), Nebenfluss des Rio Tricolor im Bundesstaat Paraná
 Rio Verde (Rio Una), Nebenfluss des Rio Una im Bundesstaat Pernambuco

Flüsse in Ecuador:
 Río Verde (Ecuador), Zufluss des Pazifischen Ozeans
 Río Verde (Río Pastaza), Nebenfluss des Río Pastaza 

Flüsse in Mexiko:
 Río Verde (Río Lerma), Nebenfluss des Río Lerma (Río Grande de Santiago)
 Río Verde (Oaxaca), mündet in den Pazifischen Ozean

Flüsse in Peru:
 Río Verde (Río Huayabamba), rechter Quellfluss des Río Huayabamba
 Río Verde, linker Nebenfluss des Río Coata (Río Cabanillas)

Flüsse in Spanien:
 Río Verde (Málaga)
 Río Verde (Granada)

Siehe auch:
 Rioverde